Полотки  — давня народна страва слобідсько-української кухні з копченої гусятини. Зі Слобідської України страва потрапила і в російську народну кухню.

Інгридієнти

гусак (бажано вгодований) 

сіль – 100 г

селітра – 8 г

коріандр – 5 г  

червоний перець – 10 г

лавровий листок

чорний перець – 4 г  

гвоздика – 6 г

Рецепт 
Гусячу тушку розрізати на дві частини, видалити всі кістки, окрім ніг. Натерти сіллю. 

Всі спеції розтерти в ступці. Вкласти гусяче м’ясо шарами, пересипаючи спеціями й прянощами. Накрити кришкою і покласти під прес. Лишити так на дві доби, допоки не розчиниться сіль. Шматки м’яса протерти пшоняними висівками, просушити і коптити в коптильні впродовж трьох тижнів холодним димом, перериваючи копчення на 2-3 години на день.

Примітки 
 Копченые гусиные полотки

Джерела 
 М. Сумцов. Слобожане — Харків 1918 р. 

Українська кухня